Жу́лио Се́зар ().
 Жулио Сезар да Силва (род. 1963) — бразильский футболист, защитник.
 Жулио Сезар да Силва и Соуза (род. 1980) — бразильский футболист, полузащитник.
 Жулио Сезар Базилио да Силва (род. 1996) — бразильский футболист, защитник.
 Жулио Сезар Соарес Эспиндола (род. 1979) — бразильский футболист, вратарь.
 Жулио Сезар Мендес Морейра (род. 1983) — бразильский футболист, защитник.
 Жулио Сезар Симонато Кордейро (род. 1976) — испанский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол. 
 Жулио Сезар де Соуза Сантос (род. 1984) — бразильский футболист, вратарь клуба «Коринтианс»,
 Жулио Сезар Сантос Корреа (род. 1978) — бразильский футболист, защитник.